Stichwort oder Stichpunkt steht für:

 Stichwort (Dokumentation), Suchbegriff, ein Wort, das der inhaltlichen Erschließung dient
 Lemma (Lexikographie), Grundform, Zitierform, ein Wort, unter dem in einem Nachschlagewerk ein Begriff zu finden ist
 Einsatz (Zeitpunkt), bei Theater und Film ein vereinbartes Wort als Einsatzpunkt oder Auftrittszeichen eines Schauspielers
 STICHWORT – Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung, Wien

Siehe auch:

 Reizwort
 Schlagwort (Begriffsklärung)
 Schlüsselwort (Begriffsklärung)